Бейб Рут може да се отнася за:
 Бейб Рут (1895-1948) – американски бейзболист
 „Бейб Рут“ – английска рок група
 „Бейб Рут“ – награда